Arkadiusz Nowak (ur. 1966) – polski duchowny, kamilianin, działacz charytatywny
 Arkadiusz Nowak (ur. 1971) – polski botanik
 Arkadiusz Nowak – polski prawnik